Casali di Dol (in sloveno Dol pri Vogljah) è un paese della Slovenia, frazione del comune di Sesàna.

La località si trova a 316.6 metri s.l.m., a 6.6 kilometri a nordovest del capoluogo comunale ed a 500 metri dal confine italiano.
Nei pressi del paese vi è l'ex stazione di Monrupino della Ferrovia Transalpina.

Tra le due guerre mondiali fece parte del comune di Monrupino allora chiamato Rupin grande.

Note

Altri progetti 

Insediamenti di Sesana